Bupleurum scheffleri är en flockblommig växtart som beskrevs av Georg Ernst Ludwig Hampe och Carl Fredrik Nyman. Bupleurum scheffleri ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
scheffleri